«Экра́нас» () — один из ведущих футбольных клубов Литвы. Базировался в городе Паневежис.

История 
Команда из Паневежиса была организована по инициативе Винцента Новицкого, директора одноимённого завода по производству телевизионных кинескопов. В республиканских соревнованиях она начала играть с 1969 года и первых значимых успехов добилась еще в советские времена. В 1985 году «Экранас» выиграл чемпионат и Кубок Литвы.

На момент получения Литвой независимости, «Экранас» входил в пятерку ведущих команд новой страны и без проблем получил место в высшей лиге национального чемпионата. И первым нарушил незыблемое первенство вильнюсского «Жальгириса», выиграв золото в чемпионате-1992/93 годов. Но тот успех оказался единичным, и следующий десяток лет клуб обретался вне пьедестала. А постоянно обжился на нем начиная с 2002 года. Бронза, два серебра и, наконец, опять золото в 2005-м. Но тогда «Экранас» не удержался на вершине, а стал спускаться. Чемпионат-2006 — 2-е место, 2007 — 3-е.

Новый подъём команды связан с приходом на пост главного тренера Вальдаса Урбонаса. В первом же сезоне Урбонас привел «Экранас» к чемпионству, а 2010 год выдался вообще великолепным: третье кряду золото и Кубок Литвы. Тем самым клуб из Паневежиса укрепил лидерские позиции в литовском футболе.

В 2015 году из-за долгов не был допущен к участию в высшем дивизионе литовского чемпионата и прекратил существование.

В 2020 году права на бренд обанкротившегося «Экранаса» были выкуплены клубом II лиги (третий по силе дивизион) «Аукштайтия» Паневежис. В сезоне 2021 года командой был выигран турнир II лиги.

Достижения 
 Чемпионат Литовской ССР (1)  1985

 Чемпион Литвы (7)  1992/93, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 Обладатель Кубка Литвы (5)  1985, 1998, 2000, 2010, 2011

 Обладатель Суперкубка Литвы (4)  1998, 2006, 2010, 2011

Международный Кубок Латвийской Футбольной Федерации (LFF Winter Cup)
  Финалист (1): 1999.

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Посезонная статистика клуба с 1990 года

Футбольные клубы Литвы
Паневежис